Altiplano bezeichnet:

 Altiplano, abflusslose Hochebene in Peru und Bolivien
 Altiplano (Antarktika), Hochebene im ostantarktischen Viktorialand
 Altiplano (Murcia), eine Comarca in der Region Murcia, Spanien
 Altiplano (Film), Film von Peter Brosens und Jessica Woodworth
 (31031) Altiplano, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Altiplano, Hochsicherheitsgefängnis in Mexiko
 Altiplano (Spiel), ein Spiel von Reiner Stockhausen